Alder Lick Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alder Lick Run (Little Yellow Creek), Fluss im Bundesstaat Ohio
 Alder Lick Run (Brush Lick Run), Fluss im Bundesstaat West Virginia